Дмитрий Гридасов:
 Гридасов, Дмитрий Матвеевич (1916—1989) — председатель исполкома Сталинского областного совета депутатов.
 Гридасов, Дмитрий Тихонович (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.